Харрер — фамилия. Известные носители:
 Харрер, Генрих (1912—2006) — австрийский путешественник, альпинист и писатель, обершарфюрер СС.
 Харрер, Карл (1890—1926) — один из основателей национал-социалистического движения в Германии.